Il Carmignano rosso è un vino DOCG la cui produzione è consentita nelle province di Firenze e Prato.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino vivace intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.
odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento.
sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido, vellutato.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Arrosti, cacciagione, pollame nobile.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Firenze  (1990/91)  1851,2  
Firenze  (1992/93)  2109,9  
Firenze  (1994/95)  1623,52  
Prato  (1995/96)  1705,27  
Prato  (1996/97)  2062,63

Vini DOCG della città metropolitana di Firenze
Vini DOCG della provincia di Prato
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Canaiolo Nero
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Canaiolo Bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Bianca Lunga
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano